Gérard Tremblay (1918–2019) – kanadyjski duchowny rzymskokatolicki, biskup
 Gérard Tremblay (1928–1992) – kanadyjski malarz
 Gérard Tremblay (ur. 1938) – kanadyjski przedsiębiorca
 Gérard Tremblay (ur. 1950) – francuski kierowca wyścigowy